Пётр Шестако́в:
 Шестаков, Пётр Дмитриевич (1826—1889) — русский историк, этнограф, педагог и переводчик.
 Шестаков, Пётр Зиновьевич (1908—1974) — полный кавалер ордена Славы.